— 10-й сингл японской идол-группы AKB48 и их первый на лейбле King Records. Вышел в Японии 22 октября 2008 года. Это был первый сингл с участием Дзюрины Мацуи из группы SKE48 и также первый сингл с участием девушки из группы-сестры.

Коммерческий успех 
Сингл попал на 3-е место хит-парада Орикон за неделю.

Список композиций 
Сингл был издан в двух версиях, обе CD+DVD. Одно —  (номер KIZM-23/4), второе —  (номер NKZM-1001/2).

Обычное издание 
CD

DVD

Бонус (только первый пресс)
 Билет на хэндшейк-ивент (Токио, Айти, Осака, Фукуока)
 Другая обложка (19 типов, все участницы сембацу, кроме Дзюрина Мацуи)

Театральное издание 
CD

DVD

Бонус (только первый пресс)
 Билет на хэндшейк-ивент (AKB48 Theater, SUNSHINE STUDIO)
 Фото участницы (одно из 90 различных типов: Team A, K, B, стажёрки, SKE48)

Чарты

Примечания 

Синглы AKB48
Синглы 2008 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)